Jesus (lat. Genitiv Jesu, spanisch: Jesús) steht für:

 Jesus (Name), männlicher Vorname und Familienname – dort auch zu Namensträgern
 Jesus Christus, Jesus von Nazaret als Messias und Sohn Gottes im Christentum
 Jesus von Nazaret, jüdischer Wanderprediger als historische Person

Bücher:
 Jesus von Nazareth (Werk von Papst Benedikt XVI.), Trilogie über Gestalt und Botschaft Jesu
 Jesus Christus – die Biografie, Buch von Peter Seewald aus historisch-kritischer Sicht

Filme:
 Jesús de Nazareth, Regie: José Díaz Morales, Spielfilm (1942)
 Jesus von Nazareth (Film), Regie: Franco Zeffirelli, vierteiliger Fernsehfilm (1977)
 Jesus (1979), Regie: John Krish, Peter Sykes, Spielfilm (1979)
 Jesus – Der Film, Regie: Michael Brynntrup, Spielfilm (1986)
 Die Bibel – Jesus (Originaltitel: Jesus), Regie: Roger Young, zweiteiliger Fernsehfilm (1999)
 Fist of Jesus, Regie: Adrián Cardona, David Muñoz, spanische Splatterkurzfilm-Komödie (2012)

Sonstiges:
 Jesus (Album), Musikwerk der Metalband Snubnose (2000)
 Jesus.de, Website

Jesús steht für verschiedene geographische Objekte im spanischen Sprachraum:
 in Spanien:
 Jesús (Tortosa), Ortschaft im Gemeindegebiet von Tortosa
 Jesús (Valencia), Stadtteil von Valencia
 Nuestra Señora de Jesús (Kurzform Jesús), Ortschaft auf Ibiza
 in Mexiko:
 Jesús (Chiapas), Ort im Bundesstaat Chiapas
 in Paraguay:
 Jesús (Distrikt in Paraguay)
 Jesús de Tavarangüe, ehemalige Jesuitenreduktion
 in Peru:
 Jesús (Cajamarca), Stadt und Distrikt in der Provinz Cajamarca
 Jesús (Lauricocha), Hauptstadt der Provinz Lauricocha

Jesu steht für:
 Jesu (Band), englische Doom-Metal-Band

Siehe auch:

 Jesuskirche
 Jesus College
 Jesús María
 Jesus nut
 ʿĪsā ibn Maryam